Calverton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Calverton (Maryland)
 Calverton (New York)
 Calverton (Virginia)
 Calverton Park (Missouri)

im Vereinigten Königreich:
 Calverton (Buckinghamshire)
 Calverton (Nottinghamshire)